Термин Алфа има више значења.

 Алфа је прво слово грчког алфабета.
 Алфа распад је облик радиоактивног распада.
 Операција Алфа је изведена од стране здружених четничко-италијански снага октобра 1942.
 Алфа група је елитна противтерористичка јединица у саставу ОСНАЗ-а.
 Алфа хеликс је чест мотив секундарне структуре протеина.
 Алфа Ромео је чувени италијански произвођач спортских аутомобила.
 Алфа јединка  мужјак или женка којој су остале јединке подређене.
 Алфа Кентаури је најсјајнија звезда у сазвежђу Кентаур.